Jméno a příjmení Ashley Williams nese více různých osobností:

 Ashley Williams (boxer) (* 1991) – velšský boxer
 Ashley Williams (fotbalista) (* 1984) – velšský fotbalista
 Ashley Churchill Williamsová (* 1978) – americká herečka
 Ashley Christina Williamsová (* 1984) – americká herečka